Název Kněž má více sídel:
 Kněž (Tis), část obce Tis v okrese Havlíčkův Brod
 Kněž (Čestín), část obce Čestín okrese Kutná Hora

Externí odkazy